Dub kan syfta på följande:

 Dub, en typ av musik

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Dub (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Tjeckien 

 Dub nad Moravou, ort, Olomouc, 
 Dub (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Dub (berg i Tjeckien, Liberec), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar